О́ллстон () — английская фамилия.

 Оллстон, Уошингтон (1779—1843) — американский поэт и художник.
 Оллстон, Хэнни (род. 1986) — австралийская ориентировщица.

См. также 
 Олстон

Примечания